Aisha (în arabă: ,عائشة‎‎,ʿĀʾiša,A'isha, A'ischa, Aischa, Aïcha) se poate referi la:

 A'ischa, nume de botez feminin
 Aischa bint Abi Bakr, a treia soție a profetului Mahomed
 Aisha, cântăreață letonă
Aisha, scriitor andaluz
 Aisha Tyler, actriță americană
 Aisha Qandisha, zână în credința populară marocană

Vezi și 
 Un cântec compus de Cheb Khaled
 Un film egiptean, produs în 1953
 Ayisha
 Ayla